Херст-тауэр () — спроектированное Норманом Фостером здание на Манхэттене, рядом с площадью Колумба. В здании располагается штаб квартира «Hearst Corporation», которая объединяет множество печатных изданий и компаний, включая «Cosmopolitan», «Esquire» и «Сан-Франциско кроникл», «Marie Claire», «Harper's Bazaar» и другие.

При строительстве в качестве несущей конструкции применена диагональная сетка.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Башня Херст: симбиоз прошлого, настоящего и будущего
 The Hearst Tower Project

Небоскрёбы Манхэттена
Мидтаун
Небоскрёбы, построенные в 2006 году
Здания и сооружения, заложенные в 2003 году
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров
Здания, спроектированные Норманом Фостером
Здания и сооружения, построенные в 2006 году в США
2000-е годы в Нью-Йорке